Elettra (italienisch für: Elektra) steht für
 Elettra (A 5340), italienisches Flottendienstboot
 Elettra (Schiff, 1904), Forschungsschiff von Guglielmo Marconi 
 ELETTRA, Synchrotron in Triest

Siehe auch:
 Elektra
 Electra